Исивара — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исивара, Дзюн (1881—1947) — японский физик-теоретик.
 Исивара, Кандзи (1889—1949) — генерал-лейтенант Японской императорской армии.